A 2016–2017-es Európa-liga selejtezőit négy fordulóban bonyolították le 2016. június 30. és augusztus 25. között. A rájátszás párosításainak győztesei jutottak be a 2016–2017-es Európa-liga csoportkörébe.

Fordulók és időpontok

1. selejtezőkör

1. selejtezőkör, kiemelés
Az 1. selejtezőkörben 96 csapat vett részt. A sorsoláskor a csapatok aktuális UEFA-együtthatója alapján sorba rendezték a résztvevőket, földrajzi elhelyezkedésük alapján 10 csoportba sorolták, majd a csoportokon belül minden kiemelthez egy-egy kiemelés nélkülit párosítottak. A csapatok utáni sorszámot az UEFA határozta meg a sorsolás előtt. A sorsoláskor sorszámokat sorsoltak, a számokhoz tartozó csapatok kerültek párosításra.

1. selejtezőkör, párosítások 

|}

1. selejtezőkör, mérkőzések 

Az albán bajnok Skënderbeu Korçë csapatát az UEFA kizárta a bajnokok ligájából. A Skënderbeu a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordult, amely 2016. július 6-án a fellebbezést elutasította. A kvótát a bajnoki második helyezett Partizani Tirana csapata kapta, amely ekkor már az 1. selejtezőkör, 1. mérkőzését lejátszotta. A Partizani Tirana átkerült az UEFA-bajnokok ligája 2. selejtezőkörébe, a Partizani 1. selejtezőkörbeli ellenfele a szlovák Slovan Bratislava az 1. selejtezőkör, 2. mérkőzésének lejátszása nélkül továbbjutott a 2. selejtezőkörbe.

2. selejtezőkör

2. selejtezőkör, kiemelés
A 2. selejtezőkörben 66 csapat vett részt. Az 1. selejtezőkör 48 továbbjutójához 18 csapat csatlakozott. A sorsoláskor a csapatok aktuális UEFA-együtthatója alapján sorba rendezték a résztvevőket, földrajzi elhelyezkedésük alapján 6 csoportba sorolták, majd a csoportokon belül minden kiemelthez egy-egy kiemelés nélkülit párosítottak. A csapatok utáni sorszámot az UEFA határozta meg a sorsolás előtt. A sorsoláskor sorszámokat sorsoltak, a számokhoz tartozó csapatok kerültek párosításra.

Jegyzetek
T: Az 1. selejtezőkörből továbbjutott csapat, a sorsoláskor nem volt ismert.
A dőlt betűvel írt csapatok az 1. selejtezőkörben egy magasabb együtthatóval rendelkező csapat ellen győztek, és az ellenfél együtthatóját hozták magukkal.

2. selejtezőkör, párosítások 

|}

2. selejtezőkör, mérkőzések

3. selejtezőkör

3. selejtezőkör, kiemelés
A 3. selejtezőkörben 58 csapat vett részt. A 2. selejtezőkör 33 továbbjutójához 25 csapat csatlakozott. A sorsoláskor a csapatok aktuális UEFA-együtthatója alapján sorba rendezték a résztvevőket, földrajzi elhelyezkedésük alapján 5 csoportba sorolták, majd a csoportokon belül minden kiemelthez egy-egy kiemelés nélkülit párosítottak. A csapatok utáni sorszámot az UEFA határozta meg a sorsolás előtt. A sorsoláskor sorszámokat sorsoltak, a számokhoz tartozó csapatok kerültek párosításra. A sorsolást 2016. július 15-én tartották.

Jegyzetek
T: A 2. selejtezőkörből továbbjutott csapat, a sorsoláskor nem volt ismert.
A dőlt betűvel írt csapatok a 2. selejtezőkörben egy magasabb együtthatóval rendelkező csapat ellen győztek, és az ellenfél együtthatóját hozták magukkal.

3. selejtezőkör, párosítások 

|}

3. selejtezőkör, mérkőzések

Rájátszás

Rájátszás, kiemelés
A rájátszásban 44 csapat vett részt. A 3. selejtezőkör 29 továbbjutójához az UEFA-bajnokok ligája 3. selejtezőkörének 15 vesztes csapata csatlakozott. A sorsoláskor a csapatok aktuális UEFA-együtthatója alapján sorba rendezték a résztvevőket, földrajzi elhelyezkedésük alapján 4 csoportba sorolták, majd a csoportokon belül minden kiemelthez egy-egy kiemelés nélkülit párosítottak. A csapatok utáni sorszámot az UEFA határozta meg a sorsolás előtt. A sorsoláskor sorszámokat sorsoltak, a számokhoz tartozó csapatok kerültek párosításra. A sorsolást 2016. augusztus 5-én tartották.

BL – Az UEFA-bajnokok ligája 3. selejtezőkörének vesztes csapataként került át.

Rájátszás, párosítások 

|}

Rájátszás, mérkőzések

Megjegyzések

Jegyzetek

Források 

2016–2017-es Európa-liga